План игры́:

 План игры (фильм)  (англ. The Game Plan) — американский фильм 2007 года режиссёра Энди Фикмена.
 План игры (шахматы) — план шахматной игры.